Gikatilla ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Gikatilla (1248 – nach 1305), spanisch-jüdischer Mystiker
 Mose Gikatilla (11. Jh.), jüdischer Bibelexeget und Grammatiker